Манданичи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 762 человека (2008 г.), плотность населения составляет 69 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 98020. Телефонный код — 0942.

Покровительницей коммуны почитается святая Доминика, празднование 6 июля и второе воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/